Чарльз Перси (Си Пи) Сноу, барон Сноу (, , Лестер — ) — английский писатель-реалист, физик, химик и государственный деятель.

Биография 
Сноу получил образование в Колледже Лестершира и Ратленда в родном Лестере, после чего закончил Кембриджский университет, где с 1930 года, получив в 25 лет степень доктора философии (за работы по спектроскопии), преподавал в Колледже Христа.

Однако его и научная, и литературная деятельность были прерваны назначением на должность правительственного советника по вопросам вооружений и подбора научных кадров. Впредь Сноу занимал разнообразные посты в правительствах Великобритании, преимущественно лейбористских. В 1940—1944 годах он был техническим директором министерства труда, в 1945—1960 — комиссаром гражданской службы.

В 1943 году в честь Нового года был удостоен звания командора ордена Британской Империи (CBE). 12 февраля 1957 года за заслуги в драматургии был посвящен в рыцари-бакалавры. Сноу получил пожизненное пэрство как барон Сноу Лестерский () 29 октября 1964 года без права передачи звания по наследству в баронском статусе.

В 1961—1964 годах Сноу занимал выборный пост ректора Университета Сент-Эндрюса.

В 1964—1966 был парламентским секретарём в Палате лордов министерства технологии лейбористского кабинета Гарольда Вильсона.

С 1950 года был женат на писательнице Памеле Хенсфорд Джонсон и имел сына Филипа (род. в 1952).

Был дружен с математиком Г. Х. Харди, физиком П. М. С. Блэкеттом, биофизиком Дж. Д. Берналом, историком-культурологом Жаком Барзеном.

Литературная деятельность 
Первой опубликованной книгой Сноу стал детектив «Смерть под парусом» (1932). Среди его других работ — биография Энтони Троллопа, цикл романов «Чужаки и братья» и «Реалисты» — исследование творчества Стендаля, Бальзака, Льва Толстого, Достоевского, Диккенса, Бенито Переса Гальдоса, Генри Джеймса и Пруста.

7 мая 1959 года Сноу произнёс в Кембридже Лекцию Рида, озаглавленную «Две культуры и научная революция», в которой он высказал сожаление о разрыве между учёными и интеллектуалами-литераторами, технической и гуманитарной интеллигенцией. Текст этой лекции, опубликованный в этом же году отдельной брошюрой (и в конце века отнесённый к сотне самых влиятельных книг послевоенного периода), стал причиной широкой и продолжительной общественной дискуссии о «физиках и лириках», затронувшей не только Запад, но и СССР.

Цитаты 
 «9 писателей из 10 — политически порочны, не оказывай писатели столь дурного влияния на политическую жизнь народов, мир, пожалуй, не знал бы Аушвица».
 «Участь каждого из нас трагична. Мы все одиноки. Любовь, сильные привязанности, творческие порывы иногда позволяют нам забыть об одиночестве, но эти триумфы — лишь светлые оазисы, созданные нашими собственными руками, конец пути всегда обрывается во мраке: каждого встречает смерть один на один».

Список произведений

Художественные 
В серии «Чужаки и братья»
 Джордж Пассант (первоначально опубликована под названием «Чужаки и Братья»), 1940
 Свет и тьма, 1947
 Пора надежд, 1949
 Наставники, 1951
 Новые люди, 1954
 Возвращения домой, 1956
 Сознание богачей, 1958
 Дело, 1959
 Коридоры власти, 1963
 Сон разума, 1968
 Последние вещи, 1970

Другие художественные произведения
 Смерть под парусом, 1932
 Поиски, 1934
 Недовольные, 1972
 В их мудрости, 1974
 Слой лака, 1979

Нехудожественные произведения 
 Две культуры и научная революция, 1959
 Наука и правительство, 1961
 Две культуры и второй взгляд, 1963
 Разнообразие людей, 1967
 Осадное положение, 1968
 Общественные дела, 1971
 Троллоп, 1975
 Реалисты, 1978
 Физики, 1981

Ссылки 
 Произведения Чарльза Сноу на сайте vivovoco.astronet.ru

Писатели Великобритании XX века
Физики Великобритании
Авторы детективной прозы
Физики XX века
Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Рыцари-бакалавры
Командоры ордена Британской империи
Пожизненные пэры
Английские писатели XX века
Преподаватели Уэслианского университета
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Колледжа Христа
Лауреаты мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка